Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Reiter – polski judoka, olimpijczyk
 Christian Reiter – austriacki skoczek narciarski
 Claude Reiter – luksemburski piłkarz
 Ernst Reiter – niemiecki biathlonista
 Hans Reiter – niemiecki lekarz, bakteriolog i higienista
 Janusz Reiter – polski dyplomata i publicysta
 Josef Reiter – austriacki judoka
 Justin Reiter – amerykański snowboardzista
 Ľubomír Reiter – słowacki piłkarz
 Ludwik Reiter – polski konstruktor, specjalista w dziedzinie transportu pionowego w kopalniach węgla i soli
 Mario Reiter – austriacki narciarz alpejski, olimpijczyk
 Thomas Reiter – niemiecki pilot wojskowy i astronauta

Inne:
 Die Apokalyptischen Reiter – niemiecki zespół muzyczny
 Reiter Engineering – niemiecki zespół wyścigowy